Chinatown (stadswijk), een wijk waar veel overzeese Chinezen wonen of waar veel Chinese faciliteiten zijn
 Chinatown (Amsterdam)
 Chinatown (Belgrado)
 Chinatown (Birmingham)
 Chinatown (Boston)
 Chinatown (Chicago)
 Chinatown (Den Haag)
 Chinatown (Liverpool)
 Chinatown (Londen) 
 Chinatown (Melbourne)
 Montreal Chinatown
 Chinatown (New York)
 Philadelphia Chinatown
 Chinatown (Rome) 
 Chinatown (Rotterdam)
 Chinatown (San Francisco)
 Chinatown (Sydney)
 Chinatown (Vancouver)
 Chinatown (Washington D.C.)
 Yokohama Chukagai

 China Town (Phantasialand), een themagedeelte in het Duitse attractiepark Phantasialand
 Chinatown (metrostation), een metrostation van de metro van Singapore aan de North East Line
 Chinatown (film), een Amerikaanse neo noir film uit 1974 van Roman Polański
 Chinatown (Thin Lizzy), album van Thin Lizzy
 Chinatown (The Be Good Tanyas), album van The Be Good Tanyas
 China Town (album), lp van Nux Nemo
 Chinatown (The Move), een nummer van The Move (1971)